Toornaarsoqqortooq bezeichnet:
 Toornaarsoqqortooq (Berg), Berg im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Toornaarsoqqortooq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Toornaarsoqqortooq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland